Tankholma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tankholma, Björneborg, Satakunta, 
 Tankholma, Vederlax, Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar